Croydon – dzielnica Londynu
 London Borough of Croydon – gmina Wielkiego Londynu
 Croydon – wieś w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Croydon – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Croydon – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Croydon (ang. Croydon Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan